Bernard Frank peut désigner :
 Bernard Frank (1887-1967), pseudonyme de l'écrivain de marine français Bernard Poulailler ;
 Bernard Frank (1902-1964), écologiste américain ;
 Bernard Frank (1927-1996), orientaliste français ;
 Bernard Frank (1929-2006), écrivain et journaliste français.

Paronyme 
Bernard Franck peut désigner :
 Bernard Franck (1848-1924), collectionneur d'art et de mobilier de l'époque napoléonienne.

Référence